Джордж Лоу: Лоу, Джордж Дэвид (1956—2008) — американский астронавт.
 Лоу, Джордж — шотландский футболист, чемпион Шотландии 1911 года, обладатель Кубка Шотландии, игрок национальной сборной.